Манюкова Євгенія Олександрівна і Лейла Месхі були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Манюкова, яка виступала в парі з Вілтруд Пробст.

Манюкова і Пробст у чвертьфіналі парі Олена Макарова і Мая Мурич.

Мередіт Макґрат і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Іва Майолі і Петра Шварц з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Манюкова Євгенія Олександрівна /  Вілтруд Пробст (чвертьфінал)
 Каріна Габшудова /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні /  Крістіна Зінгер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1995 EA-Generali Ladies Linz Doubles Draw

Linz Open
Тур WTA 1995